Deelen (buurtschap), buurtschap in de gemeente Ede
 Vliegbasis Deelen, voormalige vliegbasis op de grens van de gemeenten Ede en Arnhem
 Milou Deelen, Nederlands journaliste en feministe

Zie ook
 De Deelen (doorverwijspagina)